Лилли Форд (; ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы США